Erpe steht für:

Gemeinde:
 Erpe (Flandern), Teilgemeinde von Erpe-Mere, Provinz Ostflandern, Region Flandern, Belgien

Fließgewässer:
 Erpe (Spree), rechter Zufluss der Spree in Köpenick, Berlin
 Erpe (Twiste), rechter Zufluss der Twiste nahe Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen